Хэ́ндлинг () — слово, означающее действие (функцию, процедуру, операцию) или часть имени.

Действие 
 Хэндлинг (от ) (в авиации) — наземное (аэропортное) обслуживание авиарейсов.
 Хэндлинг (в собаководстве) — раздел кинологии, посвящённый подготовке и показу породистых собак на выставках.

Персоналии 
  (род. 1988) — британский повар, ресторатор и ТВ-звезда.
 Хэндлинг, Дэнни (; род. 1994) — шотландский футболист.